chorągiew (weksylologia)
 chorągiew (harcerstwo)
 chorągiew (wojsko)
 chorągiew (kynologia)

Zobacz też 
 chorągiewka